Bel López Morales kolumbiai nemzetközi labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
Az I. Liga játékvezetőjekéntvonult vissza.

Nemzetközi játékvezetés 
A Kolumbiai labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1962-től tartotta nyilván bírói keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül a spanyolt beszélte. 
Több válogatott és nemzetközi klubmérkőzésen segítette működő társát partbíróként. Az aktív nemzetközi játékvezetéstől 1962-ben búcsúzott.

Labdarúgó-világbajnokság
A világbajnoki döntőhöz vezető úton Chilébe a VII., az 1962-es labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB kifejezetten partbírói feladatra alkalmazta. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon:  1.

1962-es labdarúgó-világbajnokság

Selejtező mérkőzés

Világbajnoki mérkőzés

Források 

Kolumbiai labdarúgó-játékvezetők